Catman peut faire référence à :

 Cat-Man and Kitten une série de comics publié par Frank Z. Temerson, Holyoke Publishing et AC Comics.
 Catman est un personnage de fiction appartenant à l'univers de DC Comics. Il est un ennemi de Batman et un personnage de la série Secret Six.
 Cat-Man est un personnage de fiction appartenant à l'univers de Marvel Comics.
 Hombre Gato (Catman en anglais) une créature légendaire en Amérique du Sud.
 Un personnage interprété par Adam West dans la série Mes parrains sont magiques.
 Catman est le titre d'un album de bande dessinée de Une aventure de Cliff Burton.
 Catman, alias David Taieb, un compositeur de musique électronique et plasticien français.